DNS (ООО «ДНС Ритейл», ) — российская компания, владелец розничной сети, специализирующейся на продаже компьютерной, цифровой и бытовой техники, а также производитель компьютеров, в том числе ноутбуков, планшетов и смартфонов (сборочное производство). По итогам 2019 года стала 6-й крупнейшей ритейл-компанией в России, в 2021 году — 22-й крупнейшей частной компанией России. В 2021 году сеть насчитывала более 2 тысяч магазинов. Штаб-квартира компании находится во Владивостоке.

Директор компании — Николай Копылов. Директор и совладелец материнской компании (ООО «ДНС Групп») — Дмитрий Алексеев.

История 

Основатели компании в 1990-х годах занимались компьютерным бизнесом: сборкой и продажей ПК, системной интеграцией. В 1998 году после дефолта они решили переориентироваться с обслуживания корпоративных клиентов на розничную торговлю. Была основана компания DNS (Digital Network System) и открыт первый магазин во Владивостоке, в одном из помещений которого велась сборка компьютеров.

С 2005 года компания начинает развивать торговую сеть, открывая свой второй магазин в Находке. В том же году DNS выходит за пределы Приморского края, третий магазин сети появляется в Хабаровске. В 2006 году открывается магазин в Иркутске, в 2008 — магазины в Комсомольске-на-Амуре, Благовещенске, Томске и Абакане. В течение 2008—2009 годов открыты магазины в Чите, Новосибирске, Красноярске, Екатеринбурге, Челябинске, Ростове-на-Дону, Южно-Сахалинске. Одновременно с развитием в новых регионах расширяется уже существующая сеть в регионах присутствия.

В 2010 году филиальная сеть компании состояла из более чем 100 магазинов в 28 городах России, в которых было занято более 1,5 тыс. сотрудников. На начало 2011 года было открыто более 185 магазинов в 60 городах России, численность коллектива составила более 3,5 тыс. сотрудников. Компания к этому времени начала экспансию в столичный регион (Москва, Подмосковье), продолжая развиваться в Сибири и на юге страны. На июль 2013 года открыто более 700 магазинов в 240 городах России.

В 2012 году в городе Артёме Приморского края начал работать построенный DNS завод, рассчитанный на сборку 1,5 млн компьютеров и ноутбуков в год. По итогам того же 2012 года выручка компании составила 86,4 млрд руб., что позволило ей занять 60-е место в рейтинге 200 крупнейших частных компаний России 2013 года журнала Forbes.

Параллельно сети магазинов DNS её владельцы начали развивать сеть электронных дискаунтеров TechnoPoint, включающую магазины-склады, заказы в которых делаются через интернет или электронные терминалы. Филиалы сети работают в 20 городах России, преимущественно на Дальнем Востоке и в Сибири.

В 2013 году сеть объединяла 700 магазинов компьютерной и цифровой техники в 240 городах России. В основном это торговые точки площадью 300—500 м², также действуют 25 гипермаркетов до 1000 м². Помимо магазинов, у компании есть 10 распределительных центров общей площадью 30 000 м², завод компьютеров и ноутбуков в Артёме, а также сборочные производства в Подмосковье (в Старой Купавне) и Новосибирске.

В апреле 2014 года компания приобрела сеть «Компьютерный мир» (21 магазин в Санкт-Петербурге и ещё 11 в других городах Северо-Запада). В апреле 2015 года произошло объединение всех форматов магазинов («Фрау-техника», TechnoPoint, Smart) под одним единым брендом «DNS».

В марте 2019 года DNS выкупила петербургскую торговую сеть «Кей».

В мае 2021 года DNS вышла на рынок Казахстана, совершив первый выход за пределы России.

Деятельность 
В первом полугодии 2011 года компания собрала 193 тыс. компьютеров, выйдя на первое место среди российских сборщиков ПК.

Компания также выпускает ноутбуки, компьютеры, мониторы, смартфоны, источники питания и компьютерные аксессуары под собственными марками DNS, DEXP, ZET.

30 % выручки компании обеспечивают компьютерные аксессуары, 18 % — ноутбуки, 16 % — смартфоны, 13 % — планшеты, 11 % — телевизоры, по 3 % — настольные компьютеры и зеркальные камеры, по 2 % — мобильные телефоны, компактные камеры и мониторы.

Выручка компании составила: в 2013 году — 110 млрд рублей, в 2014 году — 116 млрд рублей, в 2015 году — 135 млрд рублей, в 2016 году — 152 млрд рублей, в 2017 году — 233 млрд рублей. По размеру выручки DNS является одной из ведущих бизнес-организаций России и занимает 46-е место в списке крупнейших частных компаний РФ по версии журнала Forbes в 2017 году. По размеру рыночной доли ритейлер находится на третьем месте (13,7 %).

Собственники и руководство 
Основали компанию 10 жителей Владивостока, давно знавших друг друга и имевших ранее опыт работы в компьютерном бизнесе, 9 из них по состоянию на 2015 год работают в компании, десятый скончался и его доля в компании перешла по наследству его семье. Среди основателей — Дмитрий Алексеев (генеральный директор), Константин Богданенко (директор по развитию бизнеса), Юрий Карпцов (финансовый директор), Сергей Мещанюк (коммерческий директор), Юрий Чернявский, Андрей Усов, Александр Фёдоров, Алексей Попов.

Компания ранее состояла из более чем 50 юридических лиц, зарегистрированных в разных регионах, связанных общими владельцами, среди них — «ДНС Байкал» (владелец — Карпцов), «ДНС НН» (владелец — Мещанюк), «ДНС Альфа Новосибирск» (владелец — Чернявский), «ДНС Плюс-Самара» (владелец — Усов), «ДНС-Пермь» (владелец — Фёдоров), «ДНС-Екатеринбург» (владелец — Богданенко), «ДНС в Хабаровске» (владелец — Попов), «Восток Центр» (владелец — Алексеев), «ДНС-Курск» (владелец — И. В. Кичий).

В марте 2018 года в компании произошла реорганизация: все юридические лица были объединены в «ДНС Ритейл».

Примечания

Ссылки 
 Светлана Белова. Компания ДНС: «Пусть за нас говорят наши дела». CRN/RE («ИТ-бизнес»), № 8 (385) за 30.05.2012.

Компании Владивостока
Производители компьютеров России
Сети магазинов электроники и бытовой техники
Торговые сети России